La stagione 1968-1969 è stata la sessantaseiesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu John Toshack del Cardiff City con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Derby County e Crystal Palace e  promosse in First Division 1969-1970.
  Bury e  Fulham retrocesse in Third Division 1969-1970.

Voci correlate
First Division 1968-1969
Third Division 1968-1969
FA Cup 1968-1969
Football League Cup 1968-1969
FA Charity Shield 1969

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1968
Calcio nel 1969